Hans Gysin ist der Name folgender Personen:

 Hans Gysin (Bauernführer) (1601–1653), Schweizer Schuhmacher, Hauptanführer des Städtchens Liestal im Bauernkrieg von 1653
 Hans Gysin (1882–1969), Schweizer Landwirt und Mundartdichter
Hans Rudolf Gysin (* 1940), Schweizer Politiker (FDP)